Komposit (von lateinisch compositus „zusammengesetzt“) steht für:

 Verbundwerkstoff (Compound- oder Kompositwerkstoff), Verbund aus mehreren Materialien, wie etwa
 Kunststein#Harzbindung, Kunststeine mit Harzbindung
 Komposit (Zahnmedizin), zahnfarbenes, plastisches Zahnfüllungsmaterial in der Zahnmedizin
 einige Arten der Versicherung, siehe Individualversicherung#Kompositversicherung (Sachversicherung)
 Art des Beziehungs- oder Partnerhoroskops, siehe Horoskop #Komposit
 die Kompositbauweise von Schiffen
 ein mittels Großrechnern erzeugtes Gesamtbild der Wettersituation aus Daten, die Niederschlagsradar-Stationen in Deutschland geliefert haben  

Composit steht für:
 Raketentreibstoffe, siehe Raketentreibstoff#Heterogene Festtreibstoffe (Composits)

Composite (englisch für „Verbund“) steht für:
 Composite (Finanzen), verschiedene Portfolios im Finanzbereich
 Composite Video, Videotechnik

Siehe auch:
 Kompositum
 Komposition
 Compound